Serenyi steht für:

 Serényi von Kis-Serény, ungarisches Adelsgeschlecht
 Eugen Scharin-Serenyi (1904–1969), österreichisch-ungarischstämmiger Filmschaffender